Algemeen Ereteken (groothertogdom Saksen), een op 5 juni 1902 door groothertog Carl Alexander van Saksen ingestelde onderscheiding van het groothertogdom Saksen
 Algemeen Ereteken (Pruisen), een Pruisische onderscheiding die van 1810 tot 1918 in meerdere uitvoeringen heeft bestaan
 Algemeen Ereteken (Koninkrijk Saksen)
 Algemeen Ereteken (Hessen-Darmstadt)